Hamirpur (Himachal Pradesh), capital del districte d'Hamirpur (Himachal Pradesh), Índia
 Hamirpur (Uttar Pradesh), capital del districte d'Hamirpur (Uttar Pradesh), Índia